Leichenzug bezeichnet
 (veraltet) einen Trauerzug
 eine deutsche rechtsextreme Metal-Band siehe Leichenzug (Band)